Amancio Alcorta puede referirse a:

Amancio Alcorta (1805 - 1862) político, músico y compositor argentino;
Amancio Alcorta (1842 -1902) político, diputado y ministro argentino.

 Avenida Amancio Alcorta, avenida de Buenos Aires, Argentina.